Jäkälävaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jäkälävaara (berg), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Jäkälävaara (kulle), Lappland, Tornedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar